Unger puede referirse a:
 Billy Unger, actor estadounidense (1995); 
 Franz Joseph Unger, botánico, paleontólogo, y especialista en fisiología vegetal austríaco (1800-†1870); 
 Roberto Mangabeira Unger, político brasileño (1947); 
 Tomás Unger, periodista científico peruano (1930); o
 Andrés Unger, poeta peruano (1959).